TV9 – rete televisiva malese
 TV9 – rete televisiva mongola
 TV9 – rete televisiva indiana in lingua kannada
 TV9 – rete televisiva indiana in lingua gujarati